Воловиков (Воловикова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Воловиков, Андрей Валентинович (род. 1965) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации, кавалер четырёх орденов Мужества.
 Воловиков, Пётр Митрофанович (1918—1996) — организатор сельскохозяйственного производства, дважды Герой Социалистического Труда.

 Воловикова, Маргарита Иосифовна (1947—2021) — советская и российская ученая-психолог.

См. также 
 Воловик